

Lieux 

 , un quartier de la ville de Bristol, en Angleterre ;
 , un village du Dorset, en Angleterre.

Personnes 

 John Stockwood (mort en 1610), pasteur anglais ;
  (née en 1965), autrice-compositrice-interprète canadienne ;
  (1913-1995), évêque britannique